Miracle sur la  ou Le Miracle de la  est le titre français de plusieurs films et téléfilms américains dont le titre original est Miracle on 34th Street :

Cinéma
Le Miracle sur la  ou Le Miracle de la  au Québec, film américain de George Seaton sorti en 1947 ;
Miracle sur la  ou Le Miracle de la  au Québec, film américain de Les Mayfield sorti en 1994.

Télévision
Miracle sur la , téléfilm américain de William Corrigan diffusé en 1959 ;
Miracle sur la 34e rue, téléfilm américain de Fielder Cook diffusé en 1973.

Notes et références 

Homonymie